Cartaxo (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Cartaxo
Cartaxo (gemeente), een plaats in het Portugese district Santarém